Gabrielle Bossis, écrivaine, actrice et mystique française (1874-1950)
 Simone Bossis, dite Simone Berriau, est une comédienne, chanteuse, productrice et directrice de théâtre française (1896-1984)
 Héléna Bossis, actrice et directrice de théâtre française (1919-2008)
 Jacques Bossis, coureur cycliste français (né en 1952)
 Maxime Bossis, footballeur international français (né en 1955)
 Joël Bossis, footballeur professionnel français, frère du précédent (né en 1965)
 Tom Bossis, coureur cycliste français (né en 1994)

Un  désigne également des terres cultivables entremêlées aux marais salants.